Германско-българското дружество за насърчаване на отношенията между Германия и България (, накратко DBG) e сдружение, което развива дейност на територията на Германия. То организира дискусии и академични конференции и е издател на различни публикации.

История 
Германо-българското дружество със седалище в Берлин е основано в Марбург на 1 декември 1995 г. като юридическо лице с нестопанска цел по инициатива на Волфганг Геземан (1925 – 2014) и Хелмут Шалер. На 31 май 1996 г. в Берлинската библиотека се провежда първото общо събрание.

Цели 
Целта на дружеството е да подкрепя и насърчава научните и културни отношения между Германия и България, особено в областта на езикознанието, литературата и културологията. Основният фокус на дейността му е публикуването на съответна литература, както и организирането на четения, конференции, симпозиуми и изложби от различни области на науката и културата.

Членове 
Членове на Управителния съвет (от юли 2019 г.) са : Зигрун Комати (председател), Райко Краус (заместник-председател), Юрген Кристофсон (изпълнителен директор), както и Мартин Хенцелман, Теде Кал и Хелмут В. Шалер. Почетни членове на дружеството са Руселина Ницолова и Емилия Стайчева (1936 – 2020).

Публикации 
От 1997 г. Дружеството издава ежегодно „Bulgarien-Jahrbuch“ с материали за езика, културата, археологията, историята, икономиката и политиката на България. От 2017 г. поредицата продължава под името „Bulgarica“. В рубриката „Обяви и рецензии“ се представя съвременна литература за България.  Други издания са поредицата „Bulgarische Bibliothek begründet von Gustav Weigand“  (от 1996 г.) и „Forum: Bulgarien“ (от 2013 г.), както и каталози на организирани изложби като „Bulgarien in Deutschland“ (1996 г.), „Bulgarien in Europa“ (1998 г.), „Bulgarien in Amerika“ (2003 г.) или „Religiöse Literatur in Bulgarien“ (2005 г.).

Списък на публикациите 
 Bulgarien-Jahrbuch:

 BULGARICA:
 Als Nachfolge des Bulgarien-Jahrbuchs gibt die DBG seit 2018 die Jahresschrift BULGARICA heraus. Bislang sind folgende Bände erschienen:
 Band 1: Sigrun Comati ; Raiko Krauß ; Helmut Schaller (Hrsg.). Bulgarica 1. München, 2018.
 Band 2: Sigrun Comati ; Raiko Krauß ; Helmut Schaller (Hrsg.). Bulgarica 2. München, 2019.
 Band 3: Sigrun Comati ; Martin Henzelmann ; Raiko Krauß ; Helmut Schaller (Hrsg.). Bulgarica 3. München, 2020.

 Българска библиотека, основана от Густав Вайганд:
 Band 1: Gerhard Gesemann. Zweiundsiebzig Lieder des bulgarischen Volkes. Marburg/Lahn, 1996.
 Band 2: Heike Rader. Auf Umwegen zu sich selbst. Blaga Dimitrovas Roman Otklonenie. München, 1997.
 Band 3: Karsten Grunewald ; Dimitar Stoilov. Natur- und Kulturlandschaften Bulgariens Landschaftsökologische Bestandsaufnahme, Entwicklungs- und Schutzpotential. München, 1998.
 Band 4: Tzveta Sofronieva. Gefangen im Licht. Lyrik bulgarisch und deutsch. Deutsche Übersetzung von Gabi Tiemann. München, 1999.
 Band 5: Boris Paskov. Zehn Traumgespanne. Lyrik bulgarisch und deutsch. München, 2001.
 Band 6: Jordan Jowkow. Ein Frauenherz. Erzählungen. Ins Deutsche übertragen und mit einem Nachwort versehen von Hartmut Herboth. München, 1999.
 Band 8: Horst Rolly: Soziale Arbeit in Bulgarien. München, 2005.
 Band 9: Dietmar Endler (Hrsg.): Deutsch-bulgarische Begegnungen in Kunst und Literatur während des 19. und 20. Jahrhunderts. Ein Projekt der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft zu Leipzig. München, 2006.
 Band 10: Rumjana Zlatanova; Spartak Paskalevski; Motz Tietze. (Hrsg.). Katalog zur Ausstellung anlässlich des X. Salon des Arts 2005 im Kulturpalast Sofia. München, 2005.
 Band 11: Hans-Dieter Döpmann. Kirche in Bulgarien von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, 2006.
 Band 12: Rumjana Zlatanova (Hrsg.). Spartak Paskalevski: Die Vita des Heiligen Methodius. München, 2006.
 Band 13: Bruno Fromme; Rumjana Zlatanova (Hrsg.): Bulgarien in Himmerod. München 2008.
 Band 14: Georgi P. Dimitrov. Kultur im Transformationsprozess Osteuropas. Zum Wandel kultureller Institutionen am Beispiel Bulgariens nach 1989. München, 2009.
 Band 15: Helmut Schaller (Hrsg.). Symbolae Ecclesiasticae Bulgaricae. Vorträge anlässlich des 80. Geburtstages von Hans-Dieter Döpmann. München, 2011.
 Band 16: Helmut Schaller ; Rumjana Zlatanova (Hrsg.). Silvae Bulgaricae. Vorträge vom 6. November 2009 anlässlich des 80. Geburtstages von Dr. Horst Röhling. München, 2012.
 Band 17: Helmut Schaller ; Rumjana Zlatanova (Hrsg.). Kontinuität gegen Widerwärtigkeit. München, 2013.
 Band 18: Deniza Popova. Authentizität, Medialität und Identität. Weg der Definition und Transformation „authentischer bulgarischer Musiken“. München, 2013.
 Band 19: Andreas Pásztory. Brevis Grammatica Bulgarica. Herausgegeben von Kiril Kostov und Klaus Steinke mit einem Nachwort von Sigrun Comati. München, 2013.
 Band 20: Jürgen Kristophson ; Rumjana Zlatanova (Hrsg.). Non solum philologus. Vorträge vom 5. November 2010 anlässlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Wilhelm Schaller. München, 2014.
 Band 21: Helmut Wilhelm Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart. München, 2018.
 Band 22: Blagovest Zlatanov. „The Shade of the Balkans“. Autoren und Kontexte der Entstehung. München, 2020.
 Band 22: Blagovest Zlatanov. „Der Sofioter Löwe im Käfig“. Modelle, literarische Mystifikationen und Rezeption des Sammelbandes „The Shade of the Balkans“. München, 2020.

 Forum: Bulgarien
 Band 1: Helmut Schaller ; Rumjana Zlatanova (Hrsg.). Deutsch-Bulgarischer Kultur- und Wissenschaftstransfer. Mit Bibliographien zur „Bulgaristik in Deutschland“ und zu den „Glagolica des Slavenlehrers Konstantin-Kyrill“. Berlin, 2013.
 Band 2: Tanya Dimitrova ; Thede Kahl (eds.). Migration from and towards Bulgaria 1989 – 2011. Berlin, 2013.
 Band 3: Gergana Börger. Höflichkeitsformen in bulgarischen, deutschen und russischen Zaubermärchen. Berlin, 2015.
 Band 4: Svetoslava Toncheva. Out of the New Spirituality of the Twentieth Century. The Dawn of Anthroposophy, the White Brotherhood and the Unified Teaching. Berlin, 2015.
 Band 5: Nasrin Arnold. Zwischen kollektivem Gedächtnis und Neuorientierung. Identitätsmuster der bulgarischen Juden nach dem Holocaust. Berlin, 2018.
 Band 6: Gergana Börger ; Sigrun Comati ; Thede Kahl (Hrsg.). Handbuch Bulgarien. Geographie – Geschichte – Sprache – Literatur – Kultur – Gesellschaft und Politik. Berlin, 2019.
 Band 7: Jana Fingarova. Agency in Transnational Social Protection: Practices of Migrant Families Between Bulgaria and Germany. Berlin, 2019.

 Slawistik:
 Band 1: Angela Richter ; Barbara Beyer (Hrsg.). Geschichte (ge-)brauchen. Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. Berlin, 2006.
 Band 3: Anne Cornelia Kenneweg. Städte als Erinnerungsräume. Deutungen gesellschaftlicher Umbrüche in der serbischen und bulgarischen Prosa im Sozialismus. Berlin, 2009.
 Band 8: Martin Henzelmann (Hrsg.). Sprachwissenschaftliche Perspektiven der Bulgaristik. Standpunkte – Innovationen – Herausforderungen. Berlin, 2020.

Бележки

Външни препратки 
 Официална страница на DBG

Организации в Берлин
Отношения между България и Германия
Основани в Германия през 1995 година